Александра Борисовна Алмазова (21 ноября 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, композитор, поэт. Лидер группы «Саша Алмазова и Non Cadenza».

Биография 
Родилась 21 ноября 1986 года в Ленинграде в семье российского барда, писателя Бориса Алмазова и доктора педагогических наук Надежды Алмазовой. У Саши есть старший брат Богдан.

В 1991 году Александру отдали в музыкальную школу в класс И. А. Рогановой на фортепиано и орган. Также активно занималась пением в хоре.

В 1994 году Саша поступила в школу с углубленным изучением английского языка (№ 328), учебу в которой она совмещала с обучением в музыкальной школе, занятиями хореографией, а также с дополнительными занятиями иностранными языками. Уже в средних классах Саша принимает активное участие в различных творческих вечерах и внеклассных мероприятиях школы, участвует в спектаклях и поет русские романсы. В 2001 году сочинение Саши заняло первое место в международном конкурсе, учрежденном прапраправнучкой А. С. Пушкина «The Pushkin Prize», и, в качестве приза, Саша обучалась на англоязычном литературном курсе в Шотландии.

В 2000 году окончила музыкальную школу. Сразу после окончания, Саша частно продолжила занятия со своим же педагогом; практиковала с ней основы джазовой гармонии и разбирала джазовый стандарты на фортепиано.

В 2004 году Саша поступила на факультет лингвистики в ФИНЭК, и на четвёртом курсе перевелась на аналогичный факультет в Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. В 2009 году окончила университет с красным дипломом, получив специальность лингвист-преподаватель, лингвист-переводчик. После этого Саша поступила в аспирантуру, а также устроилась на должность преподавателя, где и по сей день работает.

Ещё до поступления в университет Саша знакомится с Константином Пантелеевым, также студентом ФИНЭКа, вместе с которым в 2005 году они создают музыкальный коллектив Non Cadenza. Основным материалом группы являлись песни Сашиного авторства, а также кавер-версии известных песен и джазовые стандарты. В тот момент Александра сама аккомпанировала себе на фортепьяно.

В течение нескольких лет, до и после создания Non Cadenza, Александра в разное время брала мастер-классы и занималась у различных педагогов, среди которых саксофонист и аранжировщик эйсид-джазовой группы Soft-Emotions Сергей Веренцов, известная джазовая певица Лера Гехнер и многие другие.

С начала 2009 года Александра становится частой героиней российских глянцевых журналов.
 L’Officiel, 2009
 Cosmopolitan, 2009
 Собака Ru, 2012 

Александра помимо работы в группе преподает английский язык в Политехническом Университете Санкт-Петербурга.
В 2013 м году она защитила диссертацию и стала кандидатом педагогических наук.

13 сентября 2014 года Александра Алмазова вышла замуж.
8 апреля 2015 года у Александры и её мужа родилась дочь Александрина. 

29 августа 2017 года на свет появился сын Демьян.

13 июля 2019 года родился сын Олесь.

Дискография 
 Саша Алмазова и Non Cadenza «Бесконечность», 2011
 Саша Алмазова и Non Cadenza «Неприлично», 2013
 Саша Алмазова и Non Cadenza «Новый день», 2017

Награды и звания 
 TimeOut Новая музыка, 2007
 Золотая Горгулья, 2010

Фестивали 
 Пустые Холмы, 2007
 TimeOut Новая музыка, 2007
 Пустые Холмы, 2009
 NuVogue, 2008
 Lady in Jazz, 2010
 Усадьба Jazz, 2011
 Koktebel Jazz festival, 2011
 ZAVTRA, 2012
 Нашествие, 2012
 Koktebel Jazz festival, 2012
 Urban Jazz festival, 2013
 Jazz Time, Estonia 2013
 Jazz May, 2014
 Дикая мята, 2014
 Усадьба Jazz, Петербург, 2014.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Саши Алмазовой https://web.archive.org/web/20190623135203/http://sasha-almazova.com/
 Официальный сайт группы Non Cadenza http://noncadenza.ru/
 FB страница Александры Алмазовой https://www.facebook.com/almazovasasha?ref=ts&fref=ts
 Instagram Саши Алмазовой https://web.archive.org/web/20151216120411/https://www.instagram.com/cagebirdsings/

Джазмены России
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Кандидаты педагогических наук